Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y otros dos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre , cuyos kanji también pueden leerse yufudachi:

 El Yūdachi, de la Clase Asakaze, activo desde 1906, reclasificado como dragaminas en 1924.
 El Yūdachi, de la Clase Shiratsuyu, activo desde 1937 y hundido en 1942.
 El Yūdachi (DD-108), de la Clase Murasame de 1958.
 El Yūdachi (DD-103), de la Clase Murasame de 1996.